Un bonnet est un vêtement qui se porte sur la tête.

Nom de famille

A 
 Adrien Bonnet (1820-1884), député de la Gironde (1871-1876) ;
 Agnès Bonnet (née en 1960), actrice franco-suisse mieux connue sous le pseudonyme d’Agnès Soral ;
 Alain Bonnet (né en 1958), essayiste franco-suisse mieux connu sous le pseudonyme d’Alain Soral ;
 Alain Bonnet (1945-1999), chercheur et entrepreneur français en intelligence artificielle ;
 Alain Paul Bonnet (1934-2017), député de la Dordogne (1973-1993) ;
 Alexandre Bonnet (né en 1986), footballeur français ;
 Alexandre François Séraphin Bonnet (1752-1812), général de brigade français ;
 Alexis Bonnet (né en 1966), mathématicien et financier français ;
 Amédée Bonnet (1809-1858), chirurgien français ;
 Anne-Laure Bonnet (né en 1978), journaliste française ;
 Antoine-Joseph Bonnet de Treyches (1722-1808), député à l'Assemblée nationale de 1789 ;
 Audrey Bonnet (1975?-), actrice française ;

B 
 Balthazar, Alban, Gabriel De Bonnet Maurelhan, baron de Polhès (1813-1904), général français ;
 Baptiste Bonnet (1975-), juriste français, professeur de droit public ;
 Batisto Bonnet (1844-1925), écrivain provençal ;
 Bernard Bonnet (1948-), préfet français, médiatisé pour l'Affaire des paillotes ;
 Bonnet de Clermont (Saint Bonnet) (623-710), évêque de Clermont ;
 Bruno Bonnet (1967-), coureur cycliste professionnel ;

C
 Camille Bonnet (1918-2020), joueur de rugby à XV français ;
  ;
 Charlotte Bonnet (née en 1995), nageuse française ;
  ;
 Christophe Bonnet (né en 1985), athlète français ;
 Claude-Joseph Bonnet (1786-1867), industriel et fondateur d'établissements de production de soie basés à Jujurieux ;
 Corinne Bonnet (née en 1959), historienne française de l'Antiquité ;

E
 Émile Bonnet (1863-1942), avocat et historien français ;
 Éric Bonnet, (1960-), coureur cycliste professionnel ;
 Étienne Bonnet  (1878-1962), général français ;
 Eugène Bonnet (1922-2003), sénateur de la Haute-Garonne ;

F
 Franck Bonnet (1964-), dessinateur et scénariste de bandes dessinées français ;
 Frank Bonnet (1954-), athlète français ;
 Franck-Olivier Bonnet (1946-2013), pseudonyme de Jean-Paul Bonnet, acteur belge ;
  ;
 Françoise Bonnet (1957-), athlète française ;
 Frédérique Bonnet-Brilhault (1968-), pédopsychiatre française, spécialiste de l'autisme ;

G
 Gaspard-Adrien Bonnet du Louvat de Champollon (1737-1810), général d'Empire ;
  ;
 Graham Bonnet (1947-), chanteur britannique de rock et hard-rock ;
 Grégoire Bonnet (1966-), acteur français ;
  ;
 Gustave Bonnet (1810-1875), Ingénieur des Ponts et chaussées et directeur du parc de la Tête d'Or à Lyon ;
 Guy Bonnet (1945-), auteur-compositeur-interprète de chansons françaises et provençales ;
 Guy Joseph Bonnet (1773–1843), historien et officier de l'armée d'Haïti ;

H
 Henri Bonnet (1888-1978), ministre français de l'Information ;
 Honoré Bonnet (1919-2005), moniteur de ski et guide de haute-montagne français ;

J
 
 Joseph Bonnet (1884-1944), organiste ;
 Joseph Bonnet de Malherbe (1809-1893), médecin et écrivain français ;
 Joseph Bonnet de Paillerets (1867-1930), homme politique français, avocat, conseiller municipal puis maire de Marvejols, député et sénateur de la Lozère ;
 Joseph-Michel-Frédéric Bonnet (1835-1923), évêque de Viviers ;
 Jules Bonnet (1820-1892), historien français du protestantisme ;

K
 Karim Bonnet (1970-), styliste français ;
 Kevin Bonnet, vrai nom de Keen'v (1983-), chanteur français ;

L
  ;
 Louis-Marin Bonnet (1736 ou 1743-1793), peintre, dessinateur et graveur français rattaché au style rococo ;
 Luis Alberto Bonnet (né en 1971), footballeur argentin ;
  ;

M
 Manuel Bonnet (19?-), comédien et écrivain français ;
 Marie Bonnet (1874-1960), militante sociale française ;
 Marie-Jo Bonnet (1949-), historienne française ;
 Marius Bonnet (1921-2003), coureur cycliste français ;
 Maurice Bonnet (1907-1994), physicien français, père de l'autostéréoscopie ;
 Maurice Bonnet (1928-2020), journaliste, écrivain et publicitaire français ;
 Max Bonnet (1841-1917), latiniste et universitaire français ;
 Maxime Bonnet (1878-1959), missionnaire chrétien ;
 Maxime Bonnet (1923-2015), chef d'entreprise ;
  ;

P
 Patrick Bonnet, (1957-), coureur cycliste professionnel ;
 Philippe Bonnet (1929-2017), peintre français ;
  ;
 Pierre-Paul Bonnet (1871-1916), militaire français ;
 Pierre Ossian Bonnet (1819-1892), mathématicien français, à qui l'on doit l'énoncé actuel (vers 1860) du Théorème de Rolle ;

R 
 Rémi Bonnet (1995-), athlète suisse spécialiste de ski-alpinisme et skyrunning ;
  ;
 Renée Pietrafesa Bonnet (1938-2022), compositrice, pianiste, organiste, claveciniste et chef d'orchestre franco-uruguayenne ;
 Roger-Maurice Bonnet (1937-), astronome français ;
 Rosalinde Bonnet (1978-), autrice et illustratrice française de livres pour enfants ;

S
 Serge Bonnet (1924-2015), prêtre dominicain et sociologue français ;
 Stede Bonnet (1688-1718), pirate barbadien ;

T
 Théodore Bonnet, réalisateur français ;

W
 William Bonnet (1982-), coureur cycliste français ;

Y
 Yves Bonnet (1935-), préfet du Finistère ;
 Yann Bonnet (1981-), personnalité du numérique.

Voir aussi

Saints 
 Bonnet de Clermont (Saint Bonnet) (623-710), évêque de Clermont

Toponymes 

  ;
 Bonnet, ancienne commune française du Jura, aujourd'hui intégrée à Mignovillard ;
 Bonnet, commune française de la Meuse ;
 Bonnet de Prêtre, une montagne de La Réunion.

Botanique 

 , quatre plantes sont désignées par ce nom vernaculaire
 Fusain d'Europe, un petit arbre de la famille des Celastraceae
 Fritillaire pintade, une plante herbacée vivace de la famille des Liliaceae
 Astrophytum Myriostigma, une cactée mexicaine
 Capsicum chinense, un type de piment des Antilles
 , trois plantes sont désignées par ce nom vernaculaire
 Pâtisson, également appelé « bonnet d'électeur », un type de courge
 Fusain d'Europe, également appelé « bonnet d'évêque », ou  « bonnet carré », ou  « bois carré », l'arbuste Euonymus europaeus, de la famille des célastracées)
 Barringtonia asiatica, l'arbre  de la famille des lécythidacées
 Bonnet d'électeur, synonyme de pâtisson
 Bonnet carré, synonyme de fusain d'Europe
 Potiron bonnet turc, également appelé potiron turban, est une variété de courge

Noms communs 

Bonnet peut désigner :
 bonnet, le nom de différents types de couvre-chef masculins ou féminins ;
 bonnet de marin, coiffure des militaires du rang de la marine nationale française ;
 bonnet phrygien ;
 bonnet d'âne ;
 bonnet de bain ;
 bonnet de douche ;
 bonnet, la partie supérieure d'un casque scaphandre ;
 bonnet turc, un type de nœud employé notamment dans la marine ;
 bonnets d'un soutien-gorge ;
 bonnet, de son nom scientifique réticulum, le second pré-estomac des ruminants.

Divers 
 Bonnet-Rouge, un lutin assassin
 Révolte des Bonnets rouges et Section du Bonnet-Rouge
 Bonnets rouges, ordre monastique bouddhiste (les Sakyapa) 
 Bonnets, une faction politique suédoise au

Entreprises 
 Automobiles René Bonnet, une ancienne entreprise d'automobiles française
 Maison Bonnet, une lunetterie de luxe parisienne

Titre 

 Le Bonnet rouge (1913-1922), un journal français.

Notes et références

Lien externe 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme